Vladimir Popov je lahko:
 Vladimir Popov, moldavski dvigovalec uteži
 Vladimir Popov, ruski hokejist in sovjetski reprezentant
 Vladimir Popov, ruski kinematograf
 Vladimir Popov, ruski nogometaš
 Vladimir Popov, ruski režiser